Kloster Buxtehude steht für:
 Altes Kloster (Buxtehude)
 Neues Kloster (Buxtehude)